

Грінкасл — місто, штат Індіана
 Грінкасл — місто, штат Міссурі
 Грінкасл — місто, штат Пенсільванія